{{DISPLAYTITLE:C6H10}}
De molecuulformule C6H10 kan staan voor:
 1,3-cyclohexadieen
 1,4-cyclohexadieen
 Hexyn (1-hexyn, 2-hexyn en 3-hexyn)